Smolensk bezeichnet:
 die russische Stadt Smolensk
 den Asteroiden (3213) Smolensk

Siehe auch:
 Oblast Smolensk
 Kernkraftwerk Smolensk
 Flugzeugabsturz bei Smolensk
 Smolenskaya Mountain, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Smolensk Strait